Telecom steht für:

 Abkürzung von telecommunication, engl. für Telekommunikation

Unternehmen
 Afghan Telecom, afghanisches Telekommunikationsunternehmen
 Andorra Telecom, andorranisches Telekommunikationsunternehmen
 BH Telecom, bosnisch-herzegowinisches Telekommunikationsunternehmen
 Bouygues Telecom, französischer Mobilfunkanbieter
 Brasil Telecom, brasilianisches Telekommunikationsunternehmen
 British Telecom, siehe BT Group 
 Cellnex Telecom, spanischer Telekommunikationsdienstleister
 Dolphin Telecom, ehemaliges deutsches Telekommunikationsunternehmen
 Emporia Telecom, österreichisches Telekommunikationsunternehmen
 France Télécom, siehe Orange (Unternehmen)
 Global Telecom Holding, ägyptisches Telekommunikationsunternehmen 
 China Telecom, chinesisches Telekommunikationsunternehmen
 Korea Telecom, südkoreanisches Telekommunikationsunternehmen
 Korek Telecom, Telekommunikationsunternehmen der Autonomen Region Kurdistan
 NationLink Telecom, somalisches Telekommunikationsunternehmen  
 Niger Telecoms, nigrisches Telekommunikationsunternehmen
 Qatar Telecom, katarisches Telekommunikationsunternehmen
 Saudi Telecom, saudisches Telekommunikationsunternehmen
 SK Telecom, südkoreanisches Telekommunikationsunternehmen
 Telecom Argentina. argentinisches Telekommunikationsunternehmen
 Telecom Egypt, ägyptisches Telekommunikationsunternehmen
 Telecom Italia, italienisches Telekommunikationsunternehmen
 Telecom Italia Mobile, ehemaliger italienischer Mobilfunkanbieter
 Telecom Liechtenstein, liechtensteinisches Telekommunikationsunternehmen
 Telecom Namibia, namibisches Telekommunikationsunternehmen
 Telecom New Zealand, neuseeländisches Telekommunikationsunternehmen
 Timor Telecom, Telekommunikationsunternehmen in Osttimor.
 Thyssen Telecom, ehemaliges deutsches Telekommunikationsunternehmen aus Düsseldorf

Sonstige
 ITU Telecom, Telekommunikations-Messe der Internationalen Fernmeldeunion 
 Telecom (Verein), Verbraucherschutzverband
 Satelliten: Telecom 2A, Telecom 2C, Telecom 2D
 Telecombrigade, Schweizer Milizformation
 Telecom Handel, Zeitung für Telekommunikations-Fachhandel

Siehe auch:
 Telekom